Turbine bezeichnet:
 technisches Gerät, siehe Turbine
 SV Turbine, eine Sportvereinigung in der DDR
 davon abgeleitet die Bezeichnung mehrerer Fußballvereine, siehe Turbine Potsdam
 Turbine, ehemaliger Name einer Achterbahn in Walibi Belgium, siehe Psyké Underground
 einen Autobahnknoten, siehe Turbine (Knotenpunkt)
 Turbine Inc., ehemaliger Name des US-amerikanischen Computerspiel-Entwicklers WB Games Boston
 Turbine Medien, deutscher DVD-Produzent
 Turbine (Zahnmedizin), Instrument für zahnmedizinische Behandlungen

Siehe auch: